Clara Barbuscia est une metteure en scène, chorégraphe, danseuse et actrice française.

Elle intègre la Compagnie Mot pour Mot à Sète depuis 1987.

Biographie
Née à Marseille, dans le sud de la France. Elle a été initié à la danse et au théâtre dès l'enfance au sein de sa famille et réalise ses premiers pas sur scène vers 15 ans au Théâtre de la Plaine dans les quartiers nord de Marseille. Après l'Université de la Sorbonne à Paris en discipline danse, elle poursuit sa formation formelle durant quatre ans à l'Alvin Ailey American Dance Theater à New York. En parallèle de sa formation, elle s'initie aux techniques de Lester Horton, Martha Graham, José Lemon, Merce Cunningham, etc. Pendant cette période, elle part enseigner à l'école de danse de l'Université Fédérale de Salvador de Bahia (UFBA) au Brésil et se spécialise aux danses Yorubas et afro-brésiliennes. Polyglotte, elle parle couramment plus de cinq langues.

Historique 
En 1987, elle intègre la Dance Theater Factory, dans le cadre d'une dynamique d'échange entre New York et Paris, qui change rapidement de nom pour prendre celui de Mot pour Mot de retour en Europe. En 35 ans d'activités au sein de la Compagnie, elle tourne dans le monde entier et reçoit plusieurs prix honorifiques.

Elle adapte et met en scène des œuvres inédites d’auteurs contemporains tels que Henri Michaux, Jacques Prévert, Magyd Cherfi, Alain Monnier, Jacques Rouxel, Bernard Leblon et tout récemment le poète Ronny Someck. Chorégraphe, danseuse, comédienne, auteure et metteure en scène, Clara Barbuscia est aussi membre à la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques). Elle a été directrice d'acteur et jury au Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et d’art dramatique Manitas de Plata de Sète et enseignante conventionnée des techniques Horton et Dunham au Centre de danse du Marais de Paris.

Au cinéma, elle travaille aux côtés de Gérard Mordillat, Éric Duvivier, Joël Farges et Patric Jean.

Cinéma 

 1987 : Fucking Fernand, de Gérard Mordillat et Nicole Saunier.

Théâtre 

 2004 : Tango Neruda, Théâtre du Balcon, Chorégraphe

Récompenses 

 Monsieur Plume plis au pantalon d'Henri Michaux, Prix du Off Festival d'Avignon, Avignon, 1989
  Prix du Festival Incontrazione, Spectacle « Africanito », Palerme, 1992.
 Sélection France Culture, Spectacle « Signé Parpot », 1996.
 Lauréat de la Création d’Entreprise, Diplômée par le Sénat, 2003.

Références

Liens externes 

 Site Officiel de la Compagnie Mot pour Mot